

Persone
 Abbondio Sangiorgio – scultore italiano
 Gerardo Sangiorgio – poeta, docente, saggista, memorialista e intellettuale italiano
 Giambattista Sangiorgio – pittore e scultore italiano
 Giovanni Antonio Sangiorgio – giurista, patriarca cattolico e cardinale italiano
 Maria Luisa Sangiorgio – politica italiana

Altro 
 Sangiorgio – cognome italiano
 Sangiorgio Elettrodomestici – azienda italiana